Laguna Honda kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Laguna Honda (sjö i Bolivia), Potosí,

Mexiko 

 Laguna Honda, Mexiko, ort, Tamaulipas, Matamoros, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar